Gerő Katalin (1853–1944), pedagógus, író, árvaházigazgató
 Gerő Katalin (1947) ügyvéd, szobrász